Приозёрная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Приозёрная улица — улица в Москве.
 Приозёрная улица — улица в Новосибирске.
Приозёрная улица — улица в Самаре. 
 Приозёрная улица — улица в Сестрорецке (Санкт-Петербург).
 Приозёрная улица — улица в Томске.

Украина 
 Приозёрная улица — улица в Донецке.
 Приозёрная улица — улица в Киеве.

Казахстан 
 Приозёрная улица — улица в Алма-Ате.